Eerste River steht für:

 Eerste River (Südafrika), Ort in Südafrika
 Eerste River (Fluss), Fluss in Südafrika